Ки́чево (, ) — община в Северной Македонии. Расположена на западе страны. Население составляет 30 138 человек (2002 год).

Административный центр — город Кичево.

Площадь территории общины 49,14 км².

Граничит с общинами Северной Македонии:
 на северо-западе — с общиной Заяс;
 на северо-востоке — с общиной Осломей;
 на юго-востоке — с общиной Вранештица;
 на юге и западе — с общиной Другово.

Кроме города Кичево, в состав общины входят ещё 6 сёл: Кнежино, Лазаровци, Мамудовци, Осой, Раштани и Трапчин-Дол.

Этническая структура населения в общине по переписи населения 2002 года:
 македонцы — 16 140 чел.;
 албанцы — 9202 чел.;
 турки — 2430 чел.;
 цыгане — 1630 чел.;
 сербы — 86 чел.;
 арумыны — 76 чел.;
 боснийцы — 7 чел.;
 остальные — 567 чел.

В ноябре 2021 объединилась с общинами Другово, Осломец, Врацаница и Заяц в общину Кичево.

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины 

Общины Северной Македонии